Ел Ваиниљо има више значења:

 Ел Ваиниљо (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ваиниљо (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ваиниљо (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ваиниљо, Ваиниљос (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ваиниљо (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ваиниљо (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ваиниљо (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ваиниљо (Чокаман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику